Абу Абдаллах I (? — 1411) — 14-й султан Держави Заянідів в 1401—1411 роках.
 Абдаллах I ас-Сабах (1740—1814) — другий емір Кувейту (1762—1814).

Див. також 
 Абдаллах II